Villalpando steht für:
 Villalpando (Spanien), Stadt in Spanien

Villalpando ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Villalpando (* 1940), bolivianischer Komponist
 Antonio de la Torre Villalpando (1951–2021), mexikanischer Fußballspieler
 Catalina Vasquez Villalpando (* 1940), US-amerikanische Regierungsbeamtin
 Cristóbal de Villalpando (1649–1714), neuspanischer Maler
 Cristóbal Gregorio VI. Portocarrero Osorio Villalpando y Guzmán (1693–1763), spanischer Botschafter in London (1731–1736)
 David Villalpando (* 1959), mexikanischer Schauspieler
 Juan Bautista Villalpando (1552–1608), spanischer Jesuitenpater, Gelehrter, Mathematiker und Architekt